Bergsapspecht
 Geelbuiksapspecht
 Roodborstsapspecht
 Roodneksapspecht